Niemcy:
 Merkelbach – dzielnica Vellberg
 Merkelbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Osoby:
 Reinhold Merkelbach – niemiecki filolog